Gerald Patterson ha battuto nel challenge round il detentore del titolo Norman Brookes 6–3, 7–5, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primo turni

Sezione 1

La nazionalità di AC Wiswell è sconosciuta.

Sezione 2

Sezione 3

La nazionalità di P. Byrne è sconosciuta.

Sezione 4

Sezione 5

La nazionalità di R. James è sconosciuta.

Sezione 6

La nazionalità di HC Breck e Dr. AJ Zorab è sconosciuta.

Sezione 7

La nazionalità di E. Borrett è sconosciuta.

Sezione 8

La nazionalità di LD Edwards e BV Stacy è sconosciuta.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1919